Kusznir:
 Ałła Kusznir
 Anton Kusznir